Té de campo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acinos alpinus;
 el nombre común de la planta Bidens aurea;
 el nombre común de la planta Clinopodium acinos;
 el nombre común de la planta Helianthemum syriacum;
 el nombre común de la planta Paronychia argentea; o
 el nombre común de la planta Phlomis lychnitis.